

Geografia
 Malka – città del Pakistan nel distretto di Gujrat
 Malka – fiume del Cabardino-Balcaria, nella Federazione Russa, tributario del Terek

Persone
 Avi Malka (1987) – calciatore israeliano
 Ortal Malka (1978) – cantante francese e israeliana
 Zadok Malka (1964) – calciatore israeliano